«Сказки об Италии» — цикл из 27 небольших рассказов Максима Горького. Цикл был создан в период 1911—1913 гг., во время первой эмиграции писателя. Горький жил в Италии на острове Капри, но много путешествовал по другим городам страны. Впечатления от увиденного легли в основу «Сказок об Италии».

История создания и публикация 
В 1906 году Максим Горький из-за туберкулеза уезжает в Италию. В октябре он прибывает на остров Капри, где проживет семь следующих лет. В 1911 году Горький начинает писать рассказы будущего цикла. В их основе впечатления писателя от увиденного во время путешествия по Италии. Кроме того многие сюжеты были взяты из материалов рабочего движения Италии и из газетных сообщений о судебных процессах. Сказки печатались в большевистских периодических изданиях по отдельности. Только в 1912 году в России выходит первое отдельное издание цикла под названием «Сказки». Рассказы в сборнике подверглись цензурным изъятиям и были поданы не в той последовательности, на которой настаивал Горький. На титульном листе был напечатан эпиграф из Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Книга была посвящена гражданской жене автора М. Ф. Андреевой.

Помимо России сказки получили распространение в Италии, Франции, Германии.  В отличие от рабочей прессы, в буржуазной критике рассказы подверглись нападкам. Критиковалась тематика рассказов, также их заглавие. Горький продолжает работу над рассказами до своего возвращения в Россию в 1913 году. После революции 1917 года сказки были опубликованы без цензуры и в последовательности Горького. Своё название «Сказки об Италии» цикл получил лишь в 1923 году.

Критика 
Часть напечатанных в большевистской прессе «Сказок», была высоко оценена В. И. Лениным как отличный пропагандистский материал.

«Великолепными «Сказками» Вы очень и очень помогали «Звезде», и это меня радовало чрезвычайно».

Ленин оценил и художественную манеру Горького.

«Не напишете ли майский листок? Или листовочку в таком же майском духе? Коротенькую, "духоподъемную", а?.. Хорошо бы иметь революционную прокламацию в типе Сказок "Звезды"».

В 1914 году в газете «Правда» была опубликована рецензия на цикл. Автор рецензии писал, что главным героем «Сказок об Италии» является народ, а Горький «очень часто является проповедником новой правды...». В «Сказках об Италии» отмечались мотивы и идеи, присущие рабочему классу России, готовящемуся к новой решительной схватке с эксплуататорами.

«Порой кажется, что этот народ близок нам и давно знаком, ибо слишком родственны переживания, стремления его и русскому народу».

Издания

Отдельные издания рассказов 
Источник списка здесь.

Примечания

Ссылки 

 «Сказки об Италии» в Интернет-библиотеке Алексея Комарова
 «Сказки об Италии» (Примечания)

Рассказы Максима Горького
Книги об Италии